Pfarrkirche Feldkirch-Tisis steht für folgende Kirchen in Feldkirch-Tisis, Vorarlberg:

 Alte Pfarrkirche Feldkirch-Tisis
 Neue Pfarrkirche Feldkirch-Tisis